Friedrich von Löwen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Löwen (Generalleutnant) (1600–1669), schwedischer Generalleutnant
 Friedrich von Löwen (Gouverneur) (1654–1744), russischer Generalmajor, Gouverneur von Estland